Plaatsen in Polen
 Liski (district Gołdap) - in Ermland-Mazurië
 Liski (district Bartoszyce) - in Ermland-Mazurië

Plaatsen in Rusland
 Liski (Oblast Voronezj)
 Liski (Kaliningrad)

Personen
 Matti Liski - Fins econoom
 Paavo Liski - Fins acteur en theaterdirecteur
 Petri Liski - Fins acteur, musicus en presentator
 Jussi Liski - Fins musicus

Overig
 FC Lokomotiv Liski - Russische voetbalclub